Django kan henvise til

 Kælenavn for guitaristen Django Reinhardt
 Django (film), en fransk film om Django Reinhardt
 Django, Vestens hævner, en spaghettiwestern fra 1966
 Django (fiktiv person), filmkarakteren i film Django fra 1966 og i 31 efterfølgende film i serien
 Django Unchained, en film
 Django Django, et britisk band